Aluin (Zadar, 13. stoljeće  hrvatski graditelj).

Zadarski graditelj. Djelovao je početkom 13. stoljeća.

Literatura 

Cvito Fisković: Zadarski srednjovječni majstori, MH, Split, 1959.

Aluin